Андрес Химено је освојио турнир. У финалу је победио Патрика Проасија резултатом 4-6, 6-3, 6-1, 6-1.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 1972.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно